Richard Morris Hunt – dziewiętnastowieczny architekt
 Richard Hunt (wydawca)
 Richard Hunt (matematyk)
 Richard Hunt (rzeźbiarz)
 Richard Hunt (lalkarz)